Renato Sarti – attore, drammaturgo e regista italiano
Renato Sarti – calciatore italiano